Геннадий Иванович Иванов: Иванов, Геннадий Иванович (1910—1983) — советский лыжник.
 Иванов, Геннадий Иванович (1947—1982) — серийный убийца.
 Иванов, Геннадий Иванович (род. 1958) — советский футболист, советский и узбекский тренер.